Brabec ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Brabec (* 2004), US-amerikanische Nordische Kombiniererin
 Antonín Brabec (* 1946), tschechoslowakischer Kanute
 Christoph J. Brabec (* 1966), österreichischer Photovoltaiker
 Erich Brabec (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 F. A. Brabec (* 1954), tschechischer Kameramann, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jakub Brabec (* 1992), tschechischer Fußballspieler

 Richard Brabec (* 1966), tschechischer Politiker
 Ricky Brabec (* 1991), US-amerikanischer Motorradrennfahrer
 Václav Brabec-Baron (1906–1989), tschechischer Fußballspieler
 Vladimír Brabec (1934–2017), tschechischer Schauspieler

Siehe auch:
 Mount Brabec, Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Brabetz
 Brabeck